Jay Tavare (nacido en 1971) es un periodista y actor nativo estadounidense que ha aparecido en películas como Street Fighter (1994), Adaptation (2002), The Missing (2003), Cold Mountain (2003), Into the West (2005) y Pathfinder (2007). 

Siendo un muchacho atlético, aprendió a montar y cuidar a los caballos.

Su primer papel destacado en el cine fue como el luchador español Vega en la película Street Fighter que se basa en el popular videojuego. Tavare suele prepararse y realizar sus propias acrobacias cuando el papel así lo requiere, como por ejemplo en el caso del luchador Vega. Su repertorio de habilidades físicas incluye artes marciales, danza, acrobacias, montar a la espalda desnuda, tiro con arco y esgrima.

Actores de cine de Estados Unidos